Astronomia: Tebe (satèl·lit) és un dels satèl·lits de Júpiter.
 Mitologia grega: Tebe (mitologia) era una nimfa, filla del déu-riu Asop.